Tschulym (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in Russland:
 Tschulym (Ob), Nebenfluss des Ob
 Tschulym (Tschanysee), Zufluss des Tschanysees

 Tschulym (Stadt), Stadt in der Oblast Nowosibirsk, Tschulymski rajon
 Tschulym (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Tschulym (Krasnojarsk), Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Tschulym (Nowosibirsk, Sdwinski),  in der Oblast Nowosibirsk, Sdwinski rajon